Акбузат может означать:
 Акбузат — крылатый конь в башкирской мифологии.
 «Акбузат» — башкирский эпос.
 «Акбузат» — ипподром в городе Уфе.
 «Акбузат» — опера Антонио Спадавеккиа и Халика Заимова.
 «Акбузат» — журнал на башкирском языке для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
 «Акбузат» — российский гандбольный клуб.